Пришиб — топоним.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Пришиб — прежнее название города Гёйтепе в Джалилабадском районе, до 1992 г.

Россия 
 Пришиб — село в Енотаевском районе Астраханской области.
 Пришиб — село в Благоварском районе Башкортостана.
 Пришиб — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Пришиб — село в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Пришиб — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Пришиб — прежнее название города Ленинск Волгоградской области.

Украина 
 Пришиб — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Пришиб — село в Славянском районе Донецкой области.
 Пришиб — посёлок городского типа в Михайловском районе Запорожской области.
 Пришиб — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Пришиб — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Пришиб — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Пришиб — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Пришиб — село в Балаклейском районе Харьковской области.

Другое 
 Пришиб — заказник в Донецкой области.
 Пришиб — озеро в Малодербетовском районе Калмыкии.
Пришиб — остановочный пункт Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 

 Пришибская